OMY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Phnom Thbeng Meanchey (Cambogia)